Sovkhoz Kara-Chala kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sovkhoz Kara-Chala (ort i Azerbajdzjan), Saljan, 
 Peyk (ort i Azerbajdzjan), Saljan, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar